Alfonso de Braganza, duque de Oporto (pronunciación portuguesa: [ɐˈfõsu ẽˈʁikɨʃ], 31 de julio de 1865, en el Palacio de Ajuda, Lisboa - 21 de febrero de 1920, en Nápoles, Italia) fue un infante portugués de la Casa de Braganza, hijo del rey Luis I de Portugal y su esposa, María Pía de Saboya. 

Fue el último príncipe real de Portugal.

Biografía 
Alfonso tuvo una carrera militar. De hecho, él era un general de considerable competencia en el ejército portugués, donde, previamente, había sido el inspector general de la artillería. Su ejemplar formación militar le permitió ser elegido para comandar las fuerzas militares en Goa, a finales del siglo XIX, cuando era, al mismo tiempo, el virrey de la India portuguesa. Su actuación en la India motivó su nombramiento como Condestable de Portugal. En los primeros meses de 1890, su compromiso con la archiduquesa María Valeria de Austria fue publicitado, pero más tarde se negó a casarse, bajo la influencia de su tía política, la archiduquesa María Teresa de Portugal, de la rama miguelista de la dinastía de Braganza.

Cuando fue informado de las amenazas contra la vida de su hermano, el rey Carlos, adoptó la costumbre de armarse con un revólver, noche y día, estando preparado para defender a su familia cada vez que fuese necesario. Instó a su sobrino, el príncipe real, Luis Felipe, a también portar un arma.

Tras el regicidio de Lisboa, el 1 de febrero de 1908, en el que fueron asesinados su hermano el rey y su sobrino, el príncipe heredero, fue juramentado por las Cortes Portuguesas como príncipe real de Portugal, en calidad de heredero de la Corona, cargo que ostentó hasta la proclamación de la República.

Alfonso era un mujeriego, conocido por su amabilidad, sencillez y estilo de vida de bon-vivant. Por ejemplo, le gustaba actuar como un bombero con el Cuerpo de Bomberos de Ajuda, cerca del Palacio de Ajuda, que patrocinó como comandante en jefe honorario. Vivió en el Palacio de Ajuda con la reina madre, María Pía de Saboya, después de la muerte del rey Luis (su hermano, el rey Carlos I y más tarde, su sobrino, el rey Manuel II, vivieron ambos en el Palacio de las Necesidades durante sus reinados.)

Alfonso fue también un amante de las carreras de automóviles, y fue responsable de las primeras carreras de motor en Portugal, donde fue uno de los primeros pilotos. Después de la proclamación de la Primera República Portuguesa en 1910, Alfonso fue al exilio en el extranjero, primero en Gibraltar con su sobrino, el rey depuesto, Manuel II, y después a Italia con su madre, la reina María Pía. Vivió con ella en Turín, y, después de su muerte, se trasladó a Roma, y, por último, a Nápoles.

Matrimonio 
Sufriendo, al igual que su madre, la reina viuda María Pía de Saboya, de debilitada salud mental y emocional después del feroz ataque de 1908 en su familia, Alfonso se casó, en Roma, el 26 de septiembre de 1917, con la rica heredera norteamericana Nevada Stoody Hayes, dos veces divorciada y una vez viuda.

Este fue un acontecimiento político importante, al menos para los monárquicos portugueses que se aferraban a la esperanza de una restauración de la Casa de Braganza: como una importante fuente de financiación urgentemente necesaria para cualquier posible toma de poder.

A partir de 1917, el pretendiente portugués Manuel II vivía en Inglaterra con su esposa de hacía cuatro años, la princesa Augusta Victoria de Hohenzollern-Sigmaringen, pero no tenían hijos. Los realistas estaban preocupados por la falta de un heredero legítimo Braganza, y su ansiedad se redobló con la noticia del matrimonio de Alfonso con una plebeya, especialmente una de dudosa reputación.

En Portugal no era reconocido el matrimonio morganático, por lo que cualquier hijo legítimo de Alfonso y Nevada podría convertirse en el heredero legítimo al trono portugués. La posibilidad era casi tan preocupante como la de que tanto Manuel como Alfonso no fuesen capaces de engendrar un heredero. Porque en este último caso, el aspirante al trono portugués sería un descendiente de Miguel I, el rey absolutista que, en 1834, perdió las portuguesas Guerras Liberales en favor la rama dinástica de monarcas constitucionales.

Don Alfonso fue el cuarto esposo de Nevada Stoody Hayes. No podían casarse religiosamente en Italia, donde el rey Víctor Manuel III de Italia, al igual que el Papa, había decidido no reconocer la validez de un matrimonio aprobado anteriormente, en Roma. Ella convenció a Alfonso de casarse de nuevo en un hotel de Madrid, donde un funcionario consular de la República Portuguesa llevó a cabo la ceremonia civil, sin familia o amigos como testigos. Algunos creen que el cónsul portugués en Madrid fue tan cooperativo porque el gobierno republicano en el poder en Lisboa estaba encantado de ver a uno de los últimos de los Braganza hacer algo tan impopular. El matrimonio religioso finalmente se realizó en Madrid el 23 de noviembre de 1917.

El príncipe había intentado obtener del rey exiliado la aprobación para su matrimonio, pero se encontró con la oposición vehemente de su sobrino y del resto de la familia real. Después de su matrimonio, su pensión fue reducida por Manuel II. Y Don Alfonso, también rechazado por sus parientes de la familia real italiana, comenzó a vivir en la oscuridad y la enfermedad, que le acompañaron en sus últimos días. Finalmente murió solo, en Nápoles, el 21 de febrero de 1920. Sólo un siervo portugués permaneció con él hasta el final.

A pesar de que los términos de un matrimonio morganático excluyen al cónyuge superviviente de heredar cualquiera de los títulos o privilegios que son prerrogativas de la realeza, no excluyen al sobreviviente de heredar propiedades. En su testamento, Don Alfonso dejó todo su patrimonio a Nevada Stoody Hayes.

Después de que él y Manuel II hubiesen muerto (1932), su viuda exigió que el Gobierno portugués reconociera sus derechos a una parte sustancial del patrimonio de la Casa de Braganza. Su marido la había nombrado su única heredera legal en su última voluntad. Como tanto el matrimonio como el testamento fueron legalmente disputados en Lisboa, Nevada fue detenida brevemente poco después de su llegada a Lisboa para reclamar su herencia. Sin embargo, finalmente logró demostrar una parte sustancial de su demanda, y se le concedió oficialmente el derecho a retirar muchos objetos de arte y productos caros de los palacios reales portugueses.

La ex duquesa de Porto viajó a Portugal desde Italia con el cuerpo de su difunto esposo, y arregló su instalación en el panteón de los Braganza de la Iglesia de San Vicente de Fora, en Lisboa.

Títulos y honores 
En lo que se refiere a títulos, Alfonso era, en primer lugar, infante de Portugal. El infante Alfonso nació durante el reinado de su padre, Luis I de Portugal, y, al nacer, se le concedió el título de  duque de Oporto. Se convirtió en príncipe real de Portugal en circunstancias desafortunadas: su hermano, Carlos I, y su sobrino Luis Felipe, fueron asesinados en 1908, con lo que su otro sobrino, Manuel II, se convirtió en rey y Alfonso fue reconocido como el heredero al trono, tomando el título de príncipe real.

Antes de convertirse en el príncipe real, Alfonso cumplió los cargos de virrey número 51 de la India portuguesa y el 24.⁰ condestable de Portugal. Fue el número 109 y último gobernador de la India portuguesa en recibir el título de virrey, que se reservaba, como una gran recompensa personal por el servicio a Portugal, solamente a la aristocracia de la más alta autoridad y la realeza.

Condecoraciones  
 Caballero de la Orden de Cristo.
 Caballero de la Orden de Avis.
 Caballero gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III
 Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro
 Caballero de la Orden de los Serafines
 Caballero de la Orden del Águila Negra
 Caballero de la Orden de la Corona de Ruda.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Condestables de Portugal
Casa de Braganza
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nacidos en Lisboa
Fallecidos en Nápoles
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de Avis
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Coroneles honorarios del Ejército Español
Políticos de Portugal del siglo XX